Ю́нда — топоним:

 Юнда — река в Удмуртии, левый приток Чепцы;
 Юнда — село в Балезинском районе Удмуртии.